Джастін Гімелстоб і Даніель Вацек були чинними чемпіонами, але не захистили свій титул, оскільки того року не брали участі.

У фіналі Йонас Бйоркман і Давід Пріносіл перемогли Їржі Новака і Давіда Рікла з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

2000
Кубок Кремля